Campionato mondiale di pallanuoto maschile 2003
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 2003